Coppa di Polonia 2019-2020 – edizione della competizione di calcio maschile polacca
 Coppa di Polonia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile polacca
 Coppa di Polonia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile polacca